Парламентские выборы прошли 3 марта 2019 года на территории Эстонской Республики.

Система выборов 
В Рийгикогу избирается 101 депутат в ходе свободных и анонимных выборов, по пропорциональной избирательной системе, в двенадцати многомандатных округах. Места в парламенте распределяются по методу Д’Ондта, который используется на данный момент во многих странах мира. Чтобы пройти в эстонский парламент партии требуется преодолеть 5 % барьер, но если количество голосов отданных одному кандидату превышает или равно квоте, то он избирается. Для получения большинства в Рийгикогу требуется получить 51 место. Голосование возможно осуществить одним из 14-и различных способов, в том числе и электронным.

Опросы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Выборы в Рийгикогу 

Парламентские выборы в Эстонии
События 3 марта
Март 2019 года
2019 год в Эстонии
Эстония